Jméno Hynek z Dubé (nebo též Jindřich z Dubé), popř. Hynek Berka z Dubé patřilo mnoha příslušníkům z rodu Ronovců - pánů z Dubé a zejména pak Berků z Dubé. 

Jméno Hynek (či Jindřich) bylo u tohoto rodu v období pozdního středověku ve velké oblibě, a tak se stávalo, že i v jedné generaci bylo i více nositelů tohoto jména. Mezi ně patří například:

Jindřich (Hynek) z Dubé (zmiňován 1249-1290) - syn Častolova ze Žitavy, zakladatel rodu pánů z Dubé
Hynek z Dubé (zmiňován 1276-1309) - syn Jindřicha z Dubé, pokud nejde o tutéž osobu
Hynek Berka z Dubé († 1348) - syn Hynka z Dubé, zakladatel rodové větve Berků z Dubé, nejvyšší pražský purkrabí v letech 1319–1348, 
Jindřich (Hynek) Berka z Dubé zvaný též Hynek Scholaris či Hynek Žák (asi 1296–1333) - syn Hynka z Dubé, kanovník a biskup olomoucký v letech 1326–1333
 Hynáček Berka z Dubé (zemřel před rokem 1320), držitel hradu Houska, syn Hynka z Dubé
Hynek Berka z Dubé († 1361) - syn prvního Berky, zvaný též Hynek Berka mladší z Dubé, zakladatel honštejnské (lipské) linie
Jindřich Berka Housecký, zvaný též Jednooký († 1404) - syn prvního Berky, zakladatel kuřívodské linie
Hynek Hlaváč z Dubé († 1423) - příslušník lipské větve Berků z Dubé
Hynek Hlaváč z Dubé na Jestřebí  († 1433) - příslušník kuřívodské větve Berků z Dubé
Hynek Červenohorský z Dubé - příslušník rodové větvě Adršpachů z Dubé